Compromís (qui signifie « engagement » en catalan) peut faire référence à deux formations politiques de la Communauté valencienne :
 Compromís pel País Valencià, coalition formée en 2007 ;
 Compromís, coalition formée en 2011.